Неорганические тиосульфаты — соли тиосерной кислоты и металлов или аммония;
 Органические тиосульфаты, известные также как соли Бунте — соли и эфиры органилтиосерной кислоты.